Lakner Zoltán (1952–) szociológus, szociálpolitikus
 Lakner Zoltán (1975–) politológus

Jegyzetek